

Persone 
 Bruno Schettino (1941-2012) – arcivescovo cattolico italiano
 Ferdinando Schettino (1941-2013) – politico italiano
 Francesco Schettino (n. 1960) – comandante navale, attivo sulla Costa Concordia durante il naufragio
 Simone Schettino (n. 1966) – attore comico e cabarettista italiano
• Riccardo Paoli Schettino (2005) imprenditore

Luoghi 
Stazione di Schettino-Santa Maria di Licodia, stazione ferroviaria italiana dismessa dal 1987

Pagine correlate
 Schettini